BPF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Batuna (Isole Salomone)

 Buono fruttifero postale